Ка́менск-Ура́льский — узловая железнодорожная станция Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги расположенная в г. Каменск-Уральский Свердловской области.

Располагается на пересечении направлений на Екатеринбург, Богданович, Шадринск (далее — Курган), Чурилово (далее на Челябинск-Главный, Челябинск-Южный).

История 
Станция Островская открыта 6 декабря 1885 года как конечная станция Каменской ветви (от станции Богданович) казённой Екатеринбурго-Тюменской железной дороги. Названа в честь начальника Уральской горнозаводской железной дороги Н. С. Островского. В 1904 году станция была переименована в Синарскую.

В 1913 году открыто движение по ветви Синарская — Шадринск. В 1917 году построена ветвь Синарская — Багаряк.

При сооружении магистрали «Урал — Курган» в двух километрах восточнее построена новая станция Синарская 2. В 1932 году открыто движение по линии Свердловск — Синарская, в 1933 году — по линии Синарская — Курган.

В 1940 г. вводится в эксплуатацию линия железной дороги Синарская — Чурилово.

В 1963 году станция Синарская получила своё нынешнее наименование — Каменск-Уральский, соответствующее названию города.

В 1971 году станция была электрифицирована на постоянном токе, а 28 декабря 1972 года открылось регулярное движение электропоездов на Каменск-Уральский из Свердловска.

Вокзал 
Датой основания вокзала станции принято считать 1952 год. Проектировщиком здания вокзала является А. И. Лоскутов.

Пассажирское движение 
По станции курсируют пассажирские поезда дальнего следования (скорые и пассажирские) и пригородные поезда.

Пригородное сообщение 
С 2016 года до станции курсирует поезд-экспресс «Ласточка» сообщением Екатеринбург — Каменск-Уральский.

С 2020 года через станцию курсирует поезд-экспресс «Ласточка» Екатеринбург — Курган. Рейс ходит с 2003 года, ранее по нему курсировали электропоезда повышенной комфортности.

Дальнее следование по станции 

По состоянию на графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Грузовая работа 
На станции имеется несколько парков. Станция оборудована сортировочной горкой.

Станция является основной, через которую следуют грузовые поезда с северного Приуралья, Урала и Зауралья в южном направлении (через Курган, Челябинск-Главный, Челябинск-Южный) и обратно. Также, используется как дублирующая прямое направление между Курганом и Челябинском при проведении регламентных путевых работ.

На станции действует, эксплуатационное локомотивное депо Каменск-Уральский, занимающиеся эксплуатацией тягового подвижного состава.

Галерея

Примечания

Литература 
 Каменск-Уральский краеведческий музей им. И. Я. Стяжкина. — Екатеринбург: Академкнига, 2002. — 100 с. — ISBN 5-93472-052-X

Ссылки 
 Городской интернет-портал
 Каменск-Уральский Live
 Официальный сайт города Каменск-Уральский
 Группа Вконтакте
 Вокзал города на сайте ОАО «РЖД»
 Железнодорожная станция г. Каменск-Уральского на wikimapia

Станции Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Транспорт Каменска-Уральского